Nahartenga peut désigner :
Nahartenga, une localité située dans le département de Nagréongo au Burkina Faso
Nahartenga, une localité située dans le département de Toéghin au Burkina Faso